NWT – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Nowata (Papua Nuova Guinea)